

Localités
 Orges, commune française de la Haute-Marne
 Orges, commune suisse du canton de Vaud

Voir aussi
 Orge, page d'homonymie.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France